

Mythologie grecque 
 Théia est une des Titanides.
 Théia est une des Océanides.

Astronomie 
 Théia est l'impacteur dont on suppose que la collision avec la Terre a donné naissance à la Lune.